Дубровня:

 Дубровня — река в России, протекает в Бежаницком районе Псковской области.
 Дубровня — река в России, протекает в Ульяновском районе Калужской области, приток Вытебети.